Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Mardy Fish 6–0, 6–3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Rainer Schüttler (semifinali)
  Jiří Novák (semifinali)
  Martin Verkerk (primo turno)

 Marat Safin (primo turno)
 Mardy Fish (finale)
 Andrei Pavel (primo turno)
 Feliciano López (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2004
ATP Tour 2004